Carl Hilpert (1988-1947) – generale tedesco 
 Fritz Hilpert (1956) – musicista tedesco membro dei Kraftwerk
 Heinz Hilpert (1890-1967) – attore, regista e direttore teatrale tedesco
 Klaus Hilpert (1944-2014) – allenatore e dirigente di calcio tedesco